За’ха’дум:

 За’ха’дум — вымышленная планета, существующая во вселенной научно-фантастического сериала «Вавилон-5».
 За’ха’дум — эпизод вышеуказанного сериала.